Rogowo ist der Name von 13 Dörfern in Polen:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rogowo (Miłomłyn), Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Hornsberg, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Rogowo (Pasłęk), Gmina Pasłęk, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rogau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Rogowo (Krobia), Gemeinde Krobia

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Rogowo (Lubicz) (Groß Rogau), Gemeinde Lubicz
 Rogowo (Powiat Rypiński) (Rogowo, 1942–1945 Ragau), Dorf und Sitz einer Landgemeinde 
 Rogowo (Powiat Żniński) (1939–1945 Roggenau), Dorf und Sitz einer Landgemeinde

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rogowo (Bulkowo), Gemeinde Bulkowo, Powiat Płocki
 Rogowo (Płoniawy-Bramura), Gemeinde Płoniawy-Bramura, Powiat Makowski
 Rogowo (Staroźreby), Gemeinde Staroźreby, Powiat Płocki

 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Rogowo (Choroszcz), Gemeinde Choroszcz

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rogowo (Białogard) (Roggow), Gemeinde Białogard
 Rogowo (Radowo Małe) (Roggow A), Gemeinde Radowo Małe
 Rogowo (Stargard) (Roggow), Gmina Stargard